Distretto di Bajannuur – distretto della provincia di Bulgan
 Distretto di Bajannuur – distretto della provincia di Bulgan